KPL ist die Abkürzung für:
 Kenyan Premier League, die höchste Liga im kenianischen Männerfußball
 Keratoplastik
 Khaosan Pathet Lao, eine laotische Nachrichtenagentur
 Körber PaperLink
 Libanesische Kommunistische Partei
 Kommunistesch Partei Lëtzebuerg

Kpl ist die Abkürzung für:
 den Dienstgrad Korporal im Militär

KPL